Bathily ist der Familienname folgender Personen:
 Cheik Bathily (* 1982), malischer Fußballspieler
 Diéguy Bathily (* 1977), senegalesischer Judoka